Juan Soto – giocatore di baseball dominicano
 Juan Ernesto Soto – arbitro di calcio venezuelano
 Juan Soto Quintana – ex calciatore cileno